Конституционный референдум в Азербайджане проходил 26 сентября 2016 года. Избирателям были предложены 29 поправок к Конституции, которые они должны были одобрить каждую по отдельности. Все 29 поправок были одобрены с уровнем поддержки, колебавшейся от 90 до 95 % голосов, при явке 69,7 %.

Среди поправок были учреждение должности вице-президента, увеличение президентского срока с 5 до 7 лет, введение права президента распускать Национальное собрание.

Поправки 
Президент Ильхам Алиев подписал декрет 18 июля 2016 года, изменяющий несколько статей Конституции. Предложенные поправки были рассмотрены Конституционным судом и одобрены 25 июля 2016 года. На следующий день 26 июля Алиев постановил провести референдум согласно статьям 152 и 153 Конституции Азербайджана.

Среди вынесенных на референдум поправок:

 Увеличение срока полномочий президента с 5 до 7 лет.
 Исключить из Конституции положения о том, что президентом Азербайджана может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет.
 Ввести должности первого вице-президента и вице-президентов.
 В случае досрочного ухода президента с должности до избрания нового главы государства его полномочия, в соответствии с предлагаемыми поправками, должны передаваться не премьер-министру, как это было ранее, а первому вице-президенту.
 Наделение президента правом роспуска Национального собрания и объявления внеочередных президентских выборов.
 Предоставление гражданам страны право избираться в парламент не с 25 лет, как ранее, а с 18 лет.

Избирательная система 
Для того, чтобы референдум считался прошедшим, явка должна составить не менее 25 % от общего числа избирателей. Для одобрения поправки за неё должно быть подано абсолютное число более 50 % голосов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Конституционный референдум в Азербайджане: продление президентского срока и не только. // BBC, 24 сентября 2016.
 Алиев растянул президентство. В Азербайджане состоялся референдум об изменении конституции страны и продлении президентского срока. // Газета.ру, 26.09.2016.
 Всенародный референдум: зачем Азербайджан третий раз меняет Конституцию. // РБК, 26.09.2016.

Азербайджан
Конституционные референдумы в Азербайджане
2016 год в Азербайджане
Сентябрь 2016 года
События 26 сентября